Niemcy:
 Mücke – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Vogelsberg
 Mücke – niemiecko-śląskie nazwisko polskiego pochodzenia

Osoby:
 Friedrich Mücke – niemiecki aktor
 Heinrich Mücke – niemiecki malarz
 Jan Mücke – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Mucke
 Mücke Motorsport
 SMS Mücke